Кроаты:
 Кроаты — устаревшее название хорватов.
 Кроаты — лёгкая конница Австрии, существовавшая в эпоху Тридцатилетней войны.